Güll ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Güll (1812–1879), deutscher Dichter
 Martin Güll (* 1953), deutscher Politiker (SPD)
 Maximilian Güll (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dorf-Güll
 Güell (Begriffsklärung)
 Gül
 Gul (Begriffsklärung)
 Gülle
 Obere Güll